Chippindale ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Chippindale (* 1951), britischer Archäologe
 Paul T. Chippindale (* 1963), kanadisch-US-amerikanischer Herpetologe
 Peter Chippindale (1945–2014), britischer Zeitungsjournalist und Autor
 Ron Chippindale (1933–2008), neuseeländischer Luftsicherheitsinspektor

Siehe auch:

 Chippendales, männliche Showtanz-Gruppe
 Chippendale